Lambertus steht für:

 männlicher Vorname, siehe Lambert (Name) #Lambertus
 Lambertus-Verlag, deutscher Fachverlag

Personen:
 Heiliger Lambertus, siehe Lambert von Lüttich (um 635–um 705), Bischof von Maastricht
 Lambertus Audomarensis, siehe Lambert de Saint-Bertin (um 1060–1125), französischer Scholastiker
 Lambertus de Monte Domini (um 1430/1435–1499), Theologe und Philosoph
 Lambertus Sula (?–1071), von 1061 bis 1071 Bischof von Krakau
 Hendrik Lambertus (* 1979), deutscher Schriftsteller
 Patricia Lambertus (* 1970), deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Lambertuskirche (Liste)
 St. Lambertus (Sankt Lambert)
 Lambert (Begriffsklärung)